Уэ́сли А́льберт (Уэ́с) Рэ́мси (; ) — американский актёр.

Биография 
Рэмси родился 6 октября 1977 году в Луисвилле. Отец — Билл хирург-ортопед, а его мать Линда художница и скульптор. У него есть два брата, Уильям и Уоррен. В свободное время играет в теннис и на гитаре. Любит возиться с автомобилями. Поступил в престижную Джульярдскую школу в Нью-Йорке в 1996 году и окончил её в 2000 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактёры США